Februarrevolution bezeichnet

 den im Februar 1848 in Frankreich vollzogenen Sturz des „Bürgerkönigs“ Louis-Philippe, dem sich die Gründung der Zweiten Republik anschloss, siehe Februarrevolution 1848
 den im Februar 1917 in Russland vollzogenen Sturz des Zaren Nikolaus II., dem sich die Gründung einer provisorischen Regierung anschloss, siehe Februarrevolution 1917
 der zur Machtübernahme einer Baath-Regierung führende Militärputsch vom 8. Februar 1963 im Irak, auch als Februarrevolte, Ramadanrevolte oder Ramadanrevolution bezeichnet
 der zum Sturz der rechtsbaathistischen ("altbaathistischen") Regierung führende Militärputsch linksbaathistischer ("neobaathistischer") Kreise vom 23. Februar 1966 in Syrien, in Syrien offiziell als Revolution des 23. Februar, von irakischen Baathisten als Februar-Konterrevolution bezeichnet

Siehe auch:
 Februarumsturz – im Februar 1948 ergriff die Kommunistische Partei der Tschechoslowakei die Macht